Feury ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Freifrau von Feury (1877–1957), deutsche Baronin und Überlebende des Holocaust
 Joseph Feury (* 1939), US-amerikanischer Bühnentänzer, Filmproduzent, Dokumentarfilmer, Maler und Oscar-Preisträger 
 Otto Freiherr von Feury (1906–1998), deutscher Politiker (CSU) und Bauernfunktionär

Sonstiges:
 Mount Feury, Berg auf der Thurston-Insel in der Antarktis